Prina – antica nobile famiglia originaria di Canzo e Castelmarte (CO), avente importanti ceppi a Milano e Novara

 Alberto Prina (1966) – cestista italiano
 Anna Maria Prina  (1943) – ballerina italiana, direttore della scuola di ballo del teatro alla Scala (1974-2006). 
 Carla Prina (1911-2008) – pittrice italiana
 Francesco Prina (1955) – architetto e politico italiano
 Giuseppe Prina (1766-1814) – politico italiano
 Luca Prina (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Sonia Prina (1975) – contralto italiano
 Stefano Aimone Prina (1960) – politico e architetto italiano

Altro
 Cavo Prina –  canale d'irrigazione, non più utilizzato, nella provincia di Novara